In 1966-1967 werd korfbal gespeeld in twee landelijke bonden, de NKB en CKB. In 1970 zouden beide bonden samensmelten tot de huidige KNKV.

Veldcompetitie NKB
In seizoen 1966-1967 was de hoogste Nederlandse veldkorfbalcompetitie in de NKB de Hoofdklasse; 1 poule met 12 teams. Het kampioenschap is voor het team dat na 22 competitiewedstrijden de meeste wedstrijdpunten heeft verzameld. Een play-off systeem was niet van toepassing. Enkel bij een gedeelde 1e plaats zou er 1 beslissingswedstrijd gespeeld moeten worden. In dit seizoen degraderen de onderste 3 teams.

Hoofdklasse Veld

Na de reguliere competitie stonden Archipel en KV Die Haghe gelijk op de 9e plaats met 17 punten uit 22 wedstrijden.

Er moest een beslissingswedstrijd gespeeld worden om te bepalen welke ploeg definitief 10e zou worden en hiermee ook zou degraderen.

Deze wedstrijd werd gespeeld op zondag 4 juni 1967 en werd gewonnen door Archipel met 5-4.

Zaalcompetitie NKB
In seizoen 1966-1967 was de hoogste Nederlandse zaalkorfbalcompetitie in de NKB de Hoofdklasse; 2 poules met elk 6 teams. Het kampioenschap is voor de winnaar van de kampioenswedstrijd, waarin de kampioen van de Hoofdklasse A tegen de kampioen van de Hoofdklasse B speelt. Degradatie is voor de beiden nummers 6.

Hoofdklasse A

Hoofdklasse B

De wedstrijd eindigt gelijk en ook na verlengen was de stand gelijk. Op strafworpen won Ons Eibernest.

Veldcompetitie CKB
In seizoen 1966-1967 was de hoogste Nederlandse veldkorfbalcompetitie in de CKB de Hoofdklasse; 2 poules (centrum en west) met elk 10 teams. Het kampioenschap is voor het team dat kampioen wordt in de finalereeks, waarin de kampioen van Centrum speelt tegen de kampioen van West. Deze finalereeks is een best-of-2 serie.

Hoofdklasse Centrum

Hoofdklasse West

Zaalcompetitie CKB
In seizoen 1966-1967 ging het zaalkampioenschap naar het team dat als winnaar uit de bus zou komen van het zaalkorfbaltoernooi. In dit toernooi deden 20 geselecteerde teams mee, verdeeld onder 4 poules. Elke poule leverde hun kampioen af en deze 4 teams spelen een kruisfinale, gevolgd door een finale.

Dit toernooi werd gespeeld op zaterdag 28 januari 1967 en vond plaats in de Rotterdamse Energiehal.

Externe link

Korfbal in 1966
Korfbal in 1967
Nederlandse korfbalcompetitie